Конвой №1122 – невеликий японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у січні 1944-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці вже два роки провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став атол Трук у східній частині Каролінських островів, котрий до лютого 1944-го виконував роль транспортного хабу, через який йшло постачання японських сил у кількох архіпелагах (ще до війни на Труці створили потужну базу ВМФ). До складу конвою №1122 увійшли транспорти "Джузан-Мару" (Juzan Maru) та Мацутан-Мару, які охороняли одразу есмінці «Тачікадзе» та «Оіте». 

Опівдні 22 січня 1944-го кораблі вийшли з Труку та попрямували на південь, при цьому 24 січня «Оіте» попрямував назад (є інформація, що в подальшому певну участь у охороні конвою відіграв ще один есмінець «Акікадзе»).

Хоча в цей період японське угруповання в архіпелазі Бісмарка знаходилось на межі виснаження, а його комунікації знаходились під активним впливом підводних човнів та авіаці, проте проходження конвою №1122 відбулось без інцидентів і у другій половині 28 січня він прибув до Рабаулу.

Примітки 

1122

1122